Bhojpur (district in Nepal), een district in Nepal
Bhojpur (stad), een stad in Nepal
Bhojpur (district in Bihar), een district in India